Federatie Chemische Nijverheid van België, een Belgische sectorfederatie
 1. FC Nürnberg, een Duitse voetbalploeg